Уилям Пейн Кларк () е американски духовник, работил през голяма част от живота си сред българските общности на Балканите.

Биография 
Роден е на 11 ноември 1865 година в Пловдив в семейството на американския мисионер Джеймс Франклин Кларк-старши. Уилям завършва Бостън Латин Пъблик Скуул, Амхърст Колидж в Масачузетс и поема по стъпките на баща си като мисионер в българските земи.

Жени се в 1900 година за Марта Гизлер, швейцарка, дъщеря на методистки пастор и преподавателка по музика в американското училище в Ловеч от 1897 година, а след това в Самоков. Уилям и Марта работят като мисионери заедно в Самоков, Солун, Битоля, където се ражда синът им - американският българист Джеймс Франклин Кларк-младши. В Битоля пастор Уилям Клар оглавява мисионерската станция. Живее със семейството си в Битоля по време на Балканските и Първата световна война. В 1919 година се премества в Американското земеделско училище в Солун. В Солун Уилям Кларк е арестуван от новите гръцки власти заради пробългарска дейност.

След това Уилям живее със семейството си в София и Пловдив. В 1933 година се завръща със семейството си в САЩ, като умира в Нортхамптън (Масачузетс) на 1 август 1955 година.

Родословие

Бележки 

Учители в Американското земеделско училище
Американски духовници
Мисионери
Американци в България
Американци в Османската империя
Починали в Масачузетс
Родени в Пловдив